Orphans (1987), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Alan J. Pakula
Orphans (1998), een Britse filmkomedie onder regie van Peter Mullan
Orphans (Coldplay), een nummer van Coldplay uit 2019